Sorriba puede hacer referencia a:

Sorriba (León), localidad del municipio de Cistierna, en la provincia de León.

Sorriba (Asturias), parroquia del Concejo de Tineo, en Asturias.